Hans Schoch (1550-1631), architecte rhénan ;
 Julia Schoch, née en 1974, écrivaine allemande ;
 Matthias Schoch (1986-), acteur suisse ;
 Philipp Schoch (1979-), snowboardeur suisse, frère de Simon ;
 Robert M. Schoch (1949-), géologue américain ;
 Simon Schoch (1978-), snowboardeur suisse, frère de Philipp ;
 Woody Schoch (1969-), coureur en montagne suisse.

Autres 
 (24277) Schoch, un astéroïde.